Oberliga Südwest este o competiție de nivel al cincilea în organizarea fotbalului de club german.

Cluburi campioane

Clasările cluburilor între 1979–2008 

Sursă: 

♦ denotă cluburile care au jucat într-o ligă superioară Oberligii.
Echipele secunde Eintracht Trier II în 2006 și 1. FC Saarbrücken II în 2007 au fost nevoite să se retragă din ligă, întrucât primele echipe ale cluburilor din care proveneau au retrogradat în Oberliga.

Fotbal în Germania